Gunnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gunnasjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun, 
Gunnasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Gunnasjö (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Gunnasjö, sjö i Växjö kommun,  (7,2 ha)

Se även
Gunnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn